Валерий — мужское имя латинского происхождения.

Носители имени 
 Валерий Анциат — древнеримский историк I в. до н. э.
 Валерий Катулл (87 до н. э.-54 до н. э.) — древнеримский поэт.
 Валерий Флакк — римский поэт.

См. также 
 Валерий (святой)
 Валерия — женский аналог имени.
 Валерии
 Валерьян